

Cinema 
 Captain Blood – film del 1924 diretto da David Smith
 Capitan Blood (Captain Blood) – film del 1935 diretto da Michael Curtiz

Altro 
 Il capitano Blood o Capitan Blood (Captain Blood) – romanzo di Rafael Sabatini del 1922
 Captain Blood (L'Arche du Captain Blood) – videogioco del 1988